Niemcy:
 Dortmund-Sölde – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Sölde – przystanek kolejowy w Dortmundzie

Zobacz też:
 Sölde